Kidd kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kidd (ö),

USA 

 Kidd (källa), New Mexico, Lincoln County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar